Pojem Gymnázium Litomyšl má více významů:

 Piaristické gymnázium (Litomyšl) – škola provozovaná piaristickým řádem od roku 1640 do postátnění v roce 1874 a budova, v níž sídlila
 Gymnázium Aloise Jiráska – veřejná škola (čestný název přijala v roce 1990) a budova, v níž sídlí od roku 1923